Ил-2:

 Ил-2 — советский штурмовик времён Великой Отечественной войны конструкции Ильюшина.
 Ил-2 Штурмови́к — авиасимулятор, игра, разработанная российской компанией 1C: Maddox Games.